Die Abkürzung FLC steht für:

 Freie Leichtketten (Free Light Chains), Teile der Immunoglobuline
 FLC (Flowering Locus C), ein Blüten-Identitäts-Gen
 als Dateiendung (*.flc) für eine Animation im FLIC-Format (Autodesk Animator)
 Fun Lovin’ Criminals, eine amerikanische Rockgruppe
 Fluglagecomputer
 Volvo FLC

FLC